Джон Сноу (): Сноу, Джон (1813—1858) — британский врач, один из пионеров массового внедрения анестезии и медицинской гигиены.
 Сноу, Джон Уильям (род. 1939) — американский экономист и государственный деятель.
 Сноу, Джон Фредерик (Джек Сноу; 1907—1956) — американский писатель и радиожурналист.

 Джон Сноу — один из центральных персонажей серии фэнтези-романов «Песнь Льда и Огня» американского писателя Дж. Р. Р. Мартина